

Astronomia
 3522 Becker – asteroide della fascia principale

Aziende
 Becker Radiowerke - azienda tedesca di autoradio fondata da Max Egon Becker,  oggi Harman Becker Automotive Systems

Geografia 
Stati Uniti d'America
 Becker – città del Minnesota
 Becker – comunità non incorporata del Mississippi
 Contea di Becker – contea del Minnesota

Medicina 
 Distrofia muscolare di Becker

Nomi 
 Pistorius (o Pistor) – forma latinizzata di Becker

Personaggi immaginari 
 Constanze Becker – personaggio immaginario della soap opera tedesca La strada per la felicità
 Harald Becker – personaggio immaginario della soap opera tedesca La strada per la felicità
 Luisa Becker – personaggio immaginario della soap opera tedesca La strada per la felicità
 Marianne Becker – personaggio immaginario della soap opera tedesca La strada per la felicità
 Meike Becker – personaggio immaginario della soap opera tedesca La strada per la felicità
 Niko Becker – personaggio immaginario della soap opera tedesca La strada per la felicità
 Sebastian Becker – personaggio immaginario della soap opera tedesca La strada per la felicità
 Simon Becker – personaggio immaginario della soap opera tedesca La strada per la felicità
 Tobias Becker – personaggio immaginario della soap opera tedesca La strada per la felicità
 Tom Becker – personaggio immaginario dell'anime Holly e Benji

Persone

Televisione 
 Becker – serie televisiva statunitense del 1998 trasmessa dalla CBS